Mansion House steht für:

 Mansion House (Dublin), Amtssitz des Lord Mayor of Dublin
 Mansion House (London), Amtssitz des Lord Mayor of London
 Mansion House (York), Amtssitz des Lord Mayor of York
 Mansion House (Kawau Island), Baudenkmal in der Region Auckland, Neuseeland
 Mansion House (London Underground), Station der London Underground